Перший чемпіонат Угорщини з шахів відбувся у місті Дьєр у 1906 році. Спочатку не було керівного органу, відповідального за його організацію, до формування Угорської шахової Федерації. УШФ вперше з'явилася 1911 року, але не могла зарекомендувати себе належним чином до 1923 року.

До 1950 року чемпіонат відбувався нерегулярно, частково через дві світові війни та недостатнє фінансування. Проте, починаючи з 1949 року, УШФ була інтегрована в Угорську спортивну федерацію, тож отримувала державну підтримку. Отже, чемпіонат відтоді проводиться на щорічній основі. Одного разу два послідовних чемпіонати відбулися в один і той самий рік, оскільки другий з них пройшов наприкінці року.

Чемпіонати, що проводилися в 1981, 1984, 1991 і 1997 роках, усі називалися Супер чемпіонатами. Чемпіонат 1991 року серед чоловіків виграла Юдіт Полгар. У 1985 і 1988 роках традиційний національний чемпіонат замінили на відкритий чемпіонат і переможцем обох їх став угорський міжнародний майстер Бела Переньї.

Місце проведення змагання переважно є Будапешт. Чемпіонати, що проводяться після Другої світової війни, мають офіційну нумерацію (#), як показано нижче, тоді як чемпіонати, що проводилися до 1945 року помічені літерою 'р' (#р).

Найтитулованіші серед чоловіків: Ласло Сабо, Лайош Портіш та Золтан Алмаші — по 9 перемог; серед жінок: Марія Іванка — також 9 перемог.

Переможці серед чоловіків 
 {| class="sortable wikitable"
! # !! Рік !! Місто !! Переможець
|-
| 01p || 1906 || Дьєр || Золтан фон Балла
|-
| 02p || 1907 || Секешфегервар || Лео Форгач
|-
| 03p || 1911 || Будапешт || Золтан фон Балла (2), Жигмонд Барас
|-
| 04p || 1912 || Тімішоара || Дьюла Бреєр
|-
| 05p || 1913 || Дебрецен || Асталош Лайош
|-
| 06p || 1922 || Будапешт || Корнель Хаваші
|-
| 07p || 1924 || Дьєр || Геза Надь
|-
| 08p || 1928 || Будапешт || Арпад Вайда
|-
| 09p || 1931 || Будапешт || Лайош Штейнер
|-
| 10p || 1932 || Будапешт || Геза Мароці
|-
| 11p || 1933 || Будапешт || Естебан Каналь
|-
| 12p || 1934 || Будапешт || Еріх Елісказес
|-
| 13p || 1935 || Тататоварош || Ласло Сабо
|-
| 14p || 1936 || Будапешт || Лайош Штейнер, Мігель Найдорф
|-
| 15p || 1937 || Будапешт || Ласло Сабо (2)
|-
| 16p || 1939 || Будапешт || Ласло Сабо (3)
|-
| 17p || 1941 || Будапешт || Геза Фюштер
|-
| 18p || 1942 || Будапешт || Гедеон Барца
|-
| 19p || 1943 || Дьйошьєр || Гедеон Барца (2)
|-
| 01 || 1945 || Будапешт || Тібор Флоріан
|-
| 02 || 1946 || Будапешт || Ласло Сабо (4)
|-
| 03 || 1947 || Будапешт || Гедеон Барца (3)
|-
| 04 || 1948 || Будапешт || Пал Бенко
|-
| 05 || 1950(1) || Будапешт || Гедеон Барца (4)
|-
| 06 || 1950(2) || Будапешт || Ласло Сабо (5)
|-
| 07 || 1951 || Будапешт || Гедеон Барца (5)
|-
| 08 || 1952 || Будапешт || Ласло Сабо (6)
|-
| 09 || 1953 || Будапешт || Бела Шандор
|-
| 10 || 1954 || Будапешт || Ласло Сабо (7)
|-
| 11 || 1955 || Будапешт || Гедеон Барца (6)
|-
| 12 || 1957 ||  Будапешт || Гедеон Барца (7)
|-
| 13 || 1958(1) || Будапешт || Лайош Портіш
|-
| 14 || 1958(2) || Будапешт || Лайош Портіш (2)
|-
| 15 || 1959 || Будапешт || Ласло Сабо (8)
|-
| 16 || 1961 || Будапешт || Лайош Портіш (3)
|-
| 17 || 1962 || Будапешт || Лайош Портіш (4)
|-
| 18 || 1963 || Будапешт || Іштван Білек
|-
| 19 || 1964 || Будапешт || Лайош Портіш (5)
|-
| 20 || 1965(1) || Будапешт || Іштван Білек (2)
|-
| 21 || 1965(2) || Будапешт || Лайош Портіш (6)
|-
| 22 || 1966 || Будапешт || Гедеон Барца (8)
|-
| 23 || 1967/8 || Будапешт || Ласло Сабо (9)
|-
| 24 || 1968/9 || Будапешт || Форінтош Дьожьо
|-
| 25 || 1969 || Будапешт || Дей Петер
|-
| 26 || 1970 || Будапешт || Іштван Білек (3)
|-
| 27 || 1971 || Будапешт || Лайош Портіш (7)
|-
| 28 || 1972 || Будапешт || Іштван Чом
|-
| 29 || 1973 || Будапешт || Ріблі Золтан
|-
| 30 || 1974 || Будапешт || Ріблі Золтан (2)
|-
| 31 || 1975 || Будапешт || Лайош Портіш (8)
|-
| 32 || 1976 || Будапешт || Дьюла Сакс
|-
| 33 || 1977 || Будапешт || Дьюла Сакс (2), Ріблі Золтан (3)
|-
| 34 || 1978 || Будапешт || Пінтер Йожеф
|-
| 35 || 1979 || Будапешт || Пінтер Йожеф (2)
|-
| 36 || 1980 || Будапешт || Петер Лукач
|-
| 37 || 1981 || Будапешт || Лайош Портіш (9)
|-
| 38 || 1982 || Будапешт || Аттіла Шнайдер
|-
| 39 || 1984 || Будапешт || Андраш Адор'ян
|-
| 40 || 1986 || Будапешт || Іван Фараго
|-
| 41 || 1989 || Будапешт || Аттіла Шнайдер (2)
|-
| 42 || 1991 || Будапешт || Юдіт Полгар
|-
| 43 || 1992 || Будапешт || Андраш Адор'ян (2)
|-
| 44 || 1993 || Дюла || Андраш Адор'ян (3)
|-
| 45 || 1994|| Будапешт || Чаба Хорват
|-
| 46 || 1995 || Будапешт || Золтан Алмаші
|-
| 47 || 1996 || Будапешт || Золтан Варга
|-
| 48 || 1997 || Будапешт || Золтан Алмаші (2)
|-
| 49 || 1998 || Будапешт || Чаба Хорват (2)
|-
| 50 || 1999 || Ліллафюред || Золтан Алмаші (3)
|-
| 51 || 2000 || Будапешт || Золтан Алмаші (4)
|-
| 52 || 2002 || Балатонлелле || Роберт Рук
|-
| 53 || 2003 || Хевіз || Золтан Алмаші (5)
|-
| 54 || 2004 || Будапешт || Ференц Беркеш
|-
| 55 || 2005 || Казінцбарцика || Дьїмеші Золтан
|-
| 56 || 2006 || Секешфегервар || Золтан Алмаші (6)
|-
| 57 || 2007 || Будапешт || Ференц Беркеш (2)
|-
| 58 || 2008 || Ньїредьгаза || Золтан Алмаші (7)
|-
| 59 || 2009 || Сегед || Золтан Алмаші (8)
|-
| 60 || 2010 || Сегед || Ференц Беркеш (3)
|-
| 61 || 2011 || Хевіз || Віктор Ердьош
|-
| 62 || 2012 || Хевіз || Ференц Беркеш (4)
|-
| 63 || 2013 || Gyula || Ференц Беркеш (5)
|-
| 64 || 2014 || Залакарош || Ференц Беркеш (6)
|-
| 65 || 2015 || Залакарош || Адам Хорват
|-
| 66 || 2016 || Залакарош || Ференц Беркеш (7)
|-
| 67 || 2017 || Залакарош || Ріхард Раппорт
|-
| 68 || 2018 || Будапешт || Ференц Беркеш (8)
|-
| 69 || 2019 || Будапешт || Золтан Алмаші (9)
|-
|}

Багаторазові переможці

Переможниці серед жінок 
 {| class="sortable wikitable"
! # !! Рік !! Місто !! Переможниця
|-
| p1 || 1942 || Будапешт || Йожа Лангош
|-
| p2 || 1943 || Будапешт || Йожа Лангош (2)
|-
| p3 || 1944 || Будапешт || Йожа Лангош (3)
|-
| 1 || 1947 || Татабанья || Йожа Лангош (4)
|-
| || 1949 || Татабанья || Йожа Лангош (5)
|-
| 2 || 1950 || Татабанья || Йожа Лангош (6)
|-
| 3 || 1951 || Будапешт || Йожа Лангош (7)
|-
| 4 || 1952 || Будапешт || Йожа Лангош (8)
|-
| 5 || 1953 || Будапешт || Йолан Крчмарік
|-
| 6 || 1954 || Будапешт || Ева Каракаш
|-
| 7 || 1955 || Будапешт || Ержебет Фінта
|-
| 8 || 1956 || Будапешт || Ева Каракаш (2)
|-
| 9 || 1957 || Будапешт || Ірен Хонщ
|-
| 10 || 1958 || Будапешт || Іштванна Білек
|-
| 11 || 1959 || Будапешт || Єноне Сілліє
|-
| 12 || 1960 || Будапешт || Єноне Сілліє (2)
|-
| 13 || 1961 || Будапешт || Кароліна Хонфі
|-
| 14 || 1962 || Будапешт || Ева Каракаш (3)
|-
| 15 || 1963 || Будапешт || Іштванна Білек (2)
|-
| 16 || 1964 || Будапешт || Ержебет Фінта
|-
| 17 || 1965 || Будапешт || Ева Каракаш (4)
|-
| 18 || 1966 || Будапешт || Ева Каракаш (5)
|-
| 19 || 1967 || Будапешт || Марія Іванка
|-
| 20 || 1968 || Будапешт || Марія Іванка (2)
|-
| 21 || 1970(1) || Будапешт || Марія Іванка (3)
|-
| 22 || 1970(2) || Будапешт || Марія Іванка (4)
|-
| 23 || 1971 || Будапешт || Марія Іванка (5)
|-
| 24 || 1972 || Будапешт || Марія Іванка (6)
|-
| 25 || 1973 || Будапешт || Жужа Верьоці
|-
| 26 || 1974 || Будапешт || Марія Іванка (7)
|- 
| 27 || 1975 || Будапешт || Ева Каракаш (6)
|-
| 28 || 1976 || Будапешт || Ева Каракаш (7)
|-
| 29 || 1977 || Будапешт || Жужа Верьоці (2)
|-
| 30 || 1978 || Будапешт || Марія Іванка (8)
|-
| 31 || 1979 || Будапешт || Марія Порубські
|-
| 32 || 1980 || Будапешт || Жужа Макаї
|-
| 33 || 1981 || Будапешт || Тунде Чонкіч
|-
| 34 || 1982 || Будапешт || Ілона Куручаї
|-
| 35 || 1983 || Будапешт || Жужа Верьоці (3)
|-
| 36 || 1985 || Будапешт || Ільдіко Мадл
|-
| 37 || 1986 || Будапешт || Марія Іванка (9)
|-
| 38 || 1988 || Будапешт || Еріка Сіва
|-
| 39 || 1990 || Дьєр || Ільдіко Мадл (2)
|-
| 40 || 1991 || Будапешт || Ільдіко Мадл (3)
|-
| 41 || 1992 || Будапешт || Ріта Аткінс
|-
| 42 || 1993 || Дюла || Ільдіко Мадл (4)
|-
| 43 || 1995(1) || Будапешт || Ева Форго
|-
| 44 || 1995(2) || Будапешт || Нора Медведь
|-
| 45 || 1996 || Хевіз || Моніка Грабіч
|-
| 46 || 1997 || Будапешт || Ніколетта Лакош
|-
| 47 || 1999 || Ліллафюред || Нора Медведь (2)
|-
| 48 || 2000 || Будапешт || Аніта Гара
|-
| 49 || 2001 || Будапешт || Аніта Гара (2)
|-
| 50 || 2002 || Будапешт || Ніколетта Лакош (2)
|-
| 53 || 2003 || Будапешт || Олена Дембо
|-
| 54 || 2004 || Будапешт || Сідонія Вайда
|-
| 55 || 2005 || Сегед || Ніколетта Лакош (3)
|-
| 56 || 2006 || Сегед || Тіція Гара
|-
| 57 || 2007 || Будапешт || Тіція Гара (2)
|-
| 58 || 2008 || Вишеград || Анна Рудольф
|-
| 59 || 2009 || Егер || Аніта Гара (3)
|-
| 60 || 2010 || Ньїредьгаза || Анна Рудольф (2)
|-
| 61 || 2011 || Сегед || Анна Рудольф (3)
|-
| 62 || 2012 || Кішварда || Петра Папп
|-
| 63 || 2013 || Хевіз || Аніта Гара (4)
|-
| 64 || 2014 || Залакарош || Ільдіко Мадл (5)
|-
| 65 || 2015 || Будапешт || Сідонія Вайда
|-
| 66 || 2016 || Мандок || Аніта Гара (5)
|-
| 67 || 2017 || Залакарош || Аніта Гара (6)
|-
| 68 || 2018 || Будапешт || Б'янка Гаванец
|-
| 69 || 2019 || Будапешт || Тіція Гара (3)
|-
|}

Багаторазові переможниці

Таблиці 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch 42nd Budapest 1991
! !! Гравець !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| ||2550 ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||6 || || 2648 || +12
|-
| 2 || align=left| ||2530 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||5½ ||23.75 || 2608 || +10
|-
| 3 || align=left| ||2600 ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½ ||23.25 || 2600 || 0
|-
| 4 || align=left| ||2540 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||5 ||21.75 || 2567 || +4
|-
| 5 || align=left| ||2535 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||5 ||20.25 || 2568 || +4
|-
| 6 || align=left| ||2570 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||½ ||4½ || || 2526 || -6
|-
| 7 || align=left| ||2500 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||½ ||½ ||3½ ||16.00 || 2455 || -6
|-
| 8 || align=left| ||2480 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||3½ ||14.25 || 2458 || -3
|-
| 9 || align=left| ||2480 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||1 ||3½ ||14.25 || 2458 || -3
|-
| 10 || align=left| ||2515 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||* ||3 || || 2412 || -13
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch (Women) 51st Budapest 2001
! !! Гравчиня !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| ||2303 ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7 || || 2487 || +21
|-
| 2 || align=left| ||2158 ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||5 ||22.00 || 2324 || +20
|-
| 3 || align=left| ||2391 ||½ ||0 ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||5 ||20.75 || 2299 || -11
|-
| 4 || align=left| ||2295 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5 ||20.25 || 2309 || +2
|-
| 5 || align=left| ||2294 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||5 ||20.25 || 2309 || +2
|-
| 6 || align=left| ||2184 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||5 ||19.75 || 2321 || +17
|-
| 7 || align=left| ||2381 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||4 || || 2223 || -19
|-
| 8 || align=left| ||2339 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3½ || || 2187 || -19
|-
| 9 || align=left| ||2227 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||3 || || 2158 || -9
|-
| 10 || align=left| ||2156 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||2½ || || 2120 || -5
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch (Women) 53rd Budapest 2003
! !! Гравчиня !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| || 2390 ||* ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||7½ ||      || 2568 || +18
|-
| 2 || align=left| ||2354 ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||7||      || 2510 || +18
|-
| 3 || align=left| ||2403 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1||1 ||5½ || || 2367 || -4
|-
| 4 || align=left| ||2352 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||5 || || 2332 || -2
|-
| 5 || align=left| ||2372 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||4½ ||16.75 || 2291 || -10
|-
| 6 || align=left| ||2262 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||1 ||4½ ||16.75 || 2303 || +5
|-
| 7 || align=left|||2249 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||* ||1 ||1 ||½ ||4½ ||15.50 || 2304 || +7
|-
| 8 || align=left| ||2191 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½||0 ||* ||1 ||1 ||3 ||      || 2191 || -1
|-
| 9 || align=left| ||2196 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||* ||1 ||2 || || 2093 || -11
|-
| 10 || align=left| ||2222 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||0||* ||1½ ||  || 2029 || -20
|}

Average Elo: 2299 <=> Cat: 2

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch (Women) 57th Eger 2009
! !! Гравчиня !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| ||2353 ||½ ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7 ||26.50 || 2478 || +14
|-
| 2 || align=left| ||2354 ||* ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||7 ||28.00 || 2478 || +14
|-
| 3 || align=left| ||2159 ||0 ||1 ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||5½ ||23.00 || 2361 || +25
|-
| 4 || align=left| ||2344 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5½ ||19.50 || 2341 || 0
|-
| 5 || align=left| ||2310 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||5 ||19.25 || 2305 || 0
|-
| 6 || align=left| ||2375 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||5 ||18.00 || 2298 || -9
|-
| 7 || align=left| ||2313 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||4 || || 2141 || -11
|-
| 8 || align=left| ||2141 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3 || || 2121 || +2
|-
| 9 || align=left| ||2236 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||2 || || 2066 || -20
|-
| 10 || align=left|||2117 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||1 || || 2074 || -15
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch (Women) 58th Nyíregyháza 2010
! !! Гравчиня !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| ||2344 ||* ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½ || || 2497 || +15
|-
| 2 || align=left| ||2175 ||1 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||6 ||27.25 || 2357 || +23
|-
| 3 || align=left| ||2234 ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||6 ||23.00 || 2350 || +15
|-
| 4 || align=left| ||2389 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5½|| || 2302 || +2
|-
| 5 || align=left| ||2270 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||4½|| || 2227 || -5
|-
| 6 || align=left| ||2146 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||4 || || 2201 || +6
|-
| 7 || align=left| ||2339 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||3½ || || 2141 || -25
|-
| 8 || align=left|||2139 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3|| || 2121 || -3
|-
| 9 || align=left| ||2223 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||2½||10.00 || 2066 || -19
|-
| 10 || align=left| ||2147 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||2½||8.50 || 2074 || -9
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch (Women) 59th Сегед 2011
! !! Гравчиня !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| ||2359 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||6 ||5.00 || 2370 || +2
|-
| 2 || align=left| ||2204 ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||6 ||4.00 || 2388 || +23
|-
| 3 || align=left| ||2375 ||½ ||0 ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||6 ||3.00 || 2370 || 0
|-
| 4 || align=left| ||2340 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5½||23.25 || 2332 || -1
|-
| 5 || align=left| ||2204 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||5½||21.75 || 2346 || +18
|-
| 6 || align=left| ||2256 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||5 || || 2300 || +6
|-
| 7 || align=left| ||2212 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||4 || || 2228 || +2
|-
| 8 || align=left| ||2139 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3½|| || 2196 || +6
|-
| 9 || align=left| ||2215 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||2|| || 2049 || -19
|-
| 10 || align=left| ||2216 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||1½|| || 1987 || -24
|}

 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ HUN-ch (Women) 60th Kisvarda 2012
! !! Гравчиня !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Очки !! TB !! Перф. !! +/-
|-
| 1 || align=left| ||2254 ||* ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½ || || 2398 || +17
|-
| 2 || align=left| ||2377 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||6 ||24.75 || 2340 || -3
|-
| 3 || align=left| ||2243 ||½ ||½ ||* ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||6 ||24.50 || 2354 || +14
|-
| 4 || align=left| ||2322 ||0 ||½ ||1 ||* ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||1 ||5||20.75 || 2264 || -7
|-
| 5 || align=left|||2306 ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||5||17.25 || 2266 || -5
|-
| 6 || align=left| ||2185 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||* ||1 ||1 ||½ ||1 ||4½ || || 2240 || +7
|-
| 7 || align=left| ||2210 ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||* ||½ ||½ ||½ ||4 || || 2199 || -2
|-
| 8 || align=left| ||2085 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||1 ||½ ||3½|| || 2173 || +9
|-
| 9 || align=left| ||2234 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||3|| || 2115 || -15
|-
| 10 || align=left| ||2133 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1½|| || 1967 || -16
|}

Примітки

Посилання 
 
 Fehér, Gyula (1991—2005), Magyar Országos SakkTájékoztató, results 1991–2005
  (men's winners up to 1985)
 
 
 
 
 
 
 
 Short bio of Аттіла Шнайдер
 Women's 2007 event Zsuzsa Veroci report
 ChessBase online database
 

Шахи в Угорщині